L'Aigle et le Vautour, film américain de réalisé par Stuart Walker (1933) ;
 L'Aigle et le Vautour, film américain de réalisé par Lewis R. Foster (1950).